

Ніловка — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Ніловка — селище, Поріцький район, Чувашія